Pierwszy rząd Gunnara Knudsena (1908–1910)
 Drugi rząd Gunnara Knudsena (1913–1920)